Herici peut désigner :

Toponymie 
 Herići, un village dans le canton d'Herzégovine-Neretva, en Bosnie-Herzégovine
 Héricy, une commune dans le département de Seine-et-Marne, en France

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France